Antonio III Trivulzio, o Antonio Trivulzio seniore, O.C.R.S.A. (1457-1508), religioso cattolico, vescovo e cardinale.
 Antonio Trivulzio (1514-1559), o Antonio Trivulzio juniore (1514-1559), religioso cattolico, vescovo e cardinale, nipote di Antonio III. 
 Antonio IV Trivulzio  (... – 1519), vescovo di Asti.
 Principe Antonio Tolomeo Trivulzio (1692-1766), nobile e benefattore milanese, fondatore del Pio Albergo Trivulzio.

Pagine correlate 

 Trivulzio
 Trivulzio (famiglia)